Николай Зелинский:
 Зелинский, Николай Дмитриевич (1861—1953) — советский химик-органик.
 Зелинский, Николай Николаевич (1901—1975) — советский военный деятель, генерал-майор.